Сьюзан Чепкемеи — кенийская бегунья на длинные дистанции. Четырёхкратная призёрка чемпионатов мира по полумарафону в личном первенстве. Двукратная чемпионка мира по полумарафону в командном зачёте в 2001 и 2002 годах. Выигрывала 10-и километровый Брюнсюмский пробег в 1998 и 2000 годах.

Её менеджером является Йос Херменс.

Достижения в марафоне

Ссылки 
 

Бегуны на длинные дистанции Кении
Марафонцы Кении